Copa Artigas 1977 - piątą edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano w 1977 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Artigas 1977 został zespół Urugwaju.

Poprzedni turniej z tej serii Copa Artigas 1975, a następny Copa Artigas 1983.

Copa Artigas
1977 w piłce nożnej
1977 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku